Stern [štern] je německé slovo pro hvězdu a v českých textech může znamenat:

 Stern (časopis) – německý týdeník

příjmení
 Alan Stern (* 1957) – americký astrofyzik a planetolog
 Avraham Stern (1907–1942) – zakladatel a vůdce sionistické teroristické organizace Lechi
 Avraham Stern (politik) (1935–1997) – izraelský politik
 Bernard Stern (1848–1920) – polský podnikatel a politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Daniel Stern (1934–2012) – americký psychoanalytik
 Daniel Stern – literární pseudonym Marie d'Agoult (1805–1876), francouzské spisovatelky
 David Stern (1910–2003) – izraelský stavební podnikatel a politik
 David M. Stern, americký televizní scenárista
 El'azar Stern (* 1956) – izraelský generál
 Ernst Stern (1876–1954) – rumunsko-německý scénograf
 Felix Stern (1884-1942) – německý neurolog
 Grete Stern (1904–1999) – německá fotografka a designérka
 Howard Stern (* 1954) – americký rozhlasový a televizní hlasatel
 Isaac Stern (1920–2001) – americký houslista narozený na Ukrajině
 Ja'ir Stern (* 1942) – izraelský novinář
 Jan Stern (* 1977) – český humorista
 Josef Stern (1716–1775) – rakouský malíř
 Juri Štern (1949–2007) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Leo Stern (1862–1904) – anglický violoncellista
 Lina Stern (1878–1968), sovětská lékařka, biochemička a fyzioložka
 Mike Stern (* 1953) – americký jazzový kytarista
 Mordechaj Chajim Stern (1914–1975) – izraelský politik a poslanec 
 Nicholas Stern (* 1946) – britský ekonom a akademik
 Otto Stern (1888–1969) – německý fyzik, nobelista
 Sara Stern-Katan (1919–2001) – izraelská politička a poslankyně
 Shoshannah Stern (* 1980) – americká neslyšící herečka
 Viktor Stern (1895–1958) – československý politik a poslanec KSČ
 Vinzenz Stern (1659–1726) – německý františkán a teolog
 William Stern (1871–1938) – americký filozof a psycholog, zakladatel diferenciální psychologie

Podobná příjmení 
 Štern

Související články 
 Šternberk (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení